Гаганов — русская фамилия; имеет женскую форму Гаганова.

Известные носители 
 Гаганов, Алексей Георгиевич (1923—1991) — Герой Советского Союза.
 Гаганов, Павел Гаврилович (1904—1972) — советский селекционер.

 Гаганова, Валентина Ивановна (1932—2010) — бригадир прядильной фабрики, Герой Социалистического Труда.